Mondego puede referirse a:
 el río Mondego, uno de los ríos más importantes de Portugal.
 el cabo Mondego, un cabo de la costa atlántica de Portugal, situado próximo a la desembocadura del río Mondego;
 a Baixo Mondego, una subregión estadística de Portugal.

 a varias fregresias portuguesas:

 Lajeosa do Mondego, una freguesia del municipio de Celorico da Beira;
 Oliveira do Mondego, una freguesia del municipio de Penacova;
 Ribamondego, una freguesia del municipio de Gouveia;
 São Paio do Mondego, una freguesia del municipio de Penacova;
 Torres do Mondego, una freguesia del municipio de Coímbra;
 Travanca do Mondego, una freguesia del municipio de Penacova;
 Vila Boa do Mondego, una freguesia del municipio de Celorico da Beira;
 Vila Cortês do Mondego, una freguesia del municipio de Guarda.